Мага́лі (Plocepasser) — рід горобцеподібних птахів родини ткачикових (Ploceidae). Представники цього роду мешкають на Африці на південь від Сахари.

Види 
Виділяють чотири види:
 Магалі білобровий (Plocepasser mahali)
 Магалі рудоголовий (Plocepasser superciliosus)
 Магалі чагарниковий (Plocepasser donaldsoni)
 Магалі міомбовий (Plocepasser rufoscapulatus)

Таксономія 
Кладограма, яка показує філогенетичне положення роду Plocepasser

Етимологія 
Наукова назва роду Plocepasser походить від сполучення наукових назв родів Ткачик (Ploceus ) і Горобець (Passer ).

Примітки 

Ткачикові
Роди птахів